Список включает перечень подводных лодок Военно-морских сил Индии, сгруппированные по типу проекта.

Список

См. также 
 Военно-морские силы Индии

Примечания

Ссылки 
 deepstorm.ru // Подводные лодки.
 Подводные лодки Индии. (англ.)

Индия
Списки:Индия
Подводные лодки ВМС Индии